Город Смоленск разделён на 3 внутригородских района (района)

В рамках административно-территориального устройства области Смоленск является городом областного значения; в рамках муниципального устройства он образует муниципальное образование город Смоленск со статусом городского округа с единственным населённым пунктом в его составе.

Внутригородские районы не являются муниципальными образованиями.

Внутригородские районы

История 
21 июля 1936 года город Смоленск был разделён на три района: Заднепровский, Сталинский и Красноармейский. 12 декабря 1957 года районное деление было упразднено, районы расформированы.

Указом президиума Верховного Совета РСФСР № 673 от 5 июля 1965 года районное деление города было восстановлено, образованы Заднепровский и Промышленный районы.

Указом президиума Верховного Совета РСФСР № 673 от 4 декабря 1979 года в городе был образован Ленинский район.

Примечания

Ссылки 
 

Административное деление Смоленска